Laura Knight (tennis), joueuse de tennis américaine de la fin du XIXe siècle
 Laura Knight (peintre), peintre et graveuse britannique